Михаил Алексеевич Лялин (1839—1915) — генерал-лейтенант, директор Константиновского межевого института, военный инженер.

Биография 
Родился  года в семье Алексея Павловича Лялина (1805—?).

Учился в 1-м кадетском корпусе и Николаевской инженерной академии. В июне 1857 года вступил в службу прапорщиком лейб-гвардии Московского полка, с 1860 года — репетитор математики в Пажеском корпусе, поручик 2-го лейб-гвардии драгунского полка; с 1862 года — штабс-капитан, с 1866 — капитан. В 1866 году он стал воспитателем в Пажеском корпусе, в 1867 году — преподавателем. С 1869 года — майор, с 1872 — подполковник, с 1876 года — полковник.

В январе 1888 года был произведён в генерал-майоры и назначен директором Константиновского межевого института. В 1897 году вышел в отставку генерал-лейтенантом. 

Кавалер орденов: Св. Анны 1-й ст. (1894), 2-й ст. (1878),  3-й ст. (1871)  Св. Станислава 1-й ст. (1890), 2-й ст. (1873), 3-й ст. (1866), Св. Владимира 3-й ст. (1885), 4-й ст. (1882). Был пожалован перстнем с вензелевым изображением имени Вел. Князя Николая Николаевича Старшего и серебряным жбаном за преподавание математики и физики великому князю Николаю Николаевичу Младшему, а также математики, физики и геодезии Сергею и Георгию Максимилиановичам герцогам Лейхтенбергским.

Умер в 1915 году.

Семья 
Был женат на дочери Владимира Борисовича Струкгофа, Екатерине Владимировне (ок. 1842 — не ранее 1922). Их дети:
 (?) Александр (1863—1914), командир 173-го пехотного Каменецкого полка
 Константин (1864 — не ранее 1915), полковник в отставке, затем почётный мировой судья Опочецкого уезда Псковской губернии; во время Первой мировой войны — командир 2-го батальона 413-го пехотного Порховского полка.
 Николай (1871—1925), полковник, в 1916 году — командир 101-го пехотного Пермского полка. 
 Михаил (1880—1925), капитан 2-го ранга, старший офицер императорской яхты «Полярная Звезда» (1916); в 1920-х гг. — морской инспектор ГПУ РККФ; был расстрелян по делу лицеистов.

Литература 
 Лялин Михаил Алексеевич // Список генералам по старшинству. Составлен 1-е сентября 1896 года. — С. 555.

Ссылки 
 Лялины: 1.1.3.1 Михаил Алексеевич

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Военные инженеры
Ректоры Константиновского межевого института
Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники Николаевской инженерной академии
Михаил